Dixie Lee  (1909-1952), actrice, danseuse et chanteuse américaine.

 Dixie Lee, chaîne de restauration rapide basée au Canada et aux États-Unis.